Reflux (von  ‚Rückfluss‘) steht für:
 Gastroösophagealer Reflux, Rückfluss vom Magen (Gaster) in die Speiseröhre (Ösophagus)
 Hepatojugulärer Reflux, Anstauung der oberflächlichen Halsvene bei Druck auf den oberen Bauchraum
 Laryngopharyngealer Reflux, entzündliche Reaktion im Kehlkopf durch Rückfluss von Magensekret, siehe Laryngitis gastrica
 Vesikorenaler Reflux, unphysiologischer Rückfluss von Harn aus der Blase über die Harnleiter in die Nierenbecken.
 Reflux (Band), ehemalige amerikanische Metalcore-Band
 Reflux (Chemie), Lösungsmittel, welches aus einem Reaktionsgefäß abdestilliert wird und nach der Kondensation in einem Kühler wieder zurückläuft

Siehe auch: